Тиде — фамилия:

 Тиде, Йорн (1941—2021) — немецкий геолог и палеоклиматолог.
 Тиде, Эрих — немецкий актёр.
 Тиде, Натали (род. 1987) — немецкая актриса

См. также 
 Тидей
 Тиден
 Тидехо